Sobotta ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sobotta (1936–2000), polnische Leichtathletin
 Frank Sobotta, deutscher Lichtdesigner
 Hans Sobotta (1912–1996), deutscher SS-Rottenführer
 Joachim Sobotta (1932–2017), deutscher Journalist
 Johannes Sobotta (1869–1945), deutscher Anatom
 Peter Sobotta (* 1987), polnisch-deutscher MMA-Kämpfer

Siehe auch:
 Sobota